Орден Святого Михайла — перший у Франції лицарський орден.
 Орден Архистратига Михайла — орден, нагорода Православної Церкви України.
 Орден Святого Михайла — нагорода Королівства Баварії.
 Орден Крила Святого Михаїла— лицарський орден Португалії.
 Орден Святого Михайла і Святого Георгія — Британський кавалерський орден.

Михайла